New Zealand Football Championship 2011/2012 var den åttonde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, Auckland City vann grundserien medan slutspelet vanns Waitakere United.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2011 i Nya Zeeland
2012 i Nya Zeeland
2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012